est le cinquième album studio du groupe de rock alternatif américain Imagine Dragons. Il s'agit d'un double album, dont le premier acte est sorti le  et le second le 1 juillet 2022.

Concept 
Le chanteur Dan Reynolds a expliqué que l'album serait divisé en deux et que les deux parties auraient des styles complètement différents. Même si cet album traite plus de sujets sombres comme la solitude et la peine, il célèbre aussi les moments de la vie. Par exemple, le chanteur rend hommage dans Wrecked à sa belle-sœur, Alisha, décédée d'un cancer en 2019, alors que Follow You est plutôt une lettre d'amour pour son épouse.

Liste des titres 
Disque 1

Disque 2

Notes et références 

Album d'Imagine Dragons
Album musical sorti en 2021
Album publié par Interscope Records